X10:

 X10 — международный открытый индустриальный стандарт, применяемый для связи электронных устройств в системах домашней автоматизации.
 X10 — язык программирования, разработанный корпорацией IBM.